Телевиса () највећа је мексичка компанија за производњу телевизијског, радијског, музичког, позоришног и интернет програма и објављивање публикација на шпанском језику.

У склопу телевизије садржи националне и кабловске канале специјализоване за вести, филмове, музику, спорт, теленовеле, децу и младе, жене и породицу...

Основана је 1955. у саставу -{Telesistema Mexicano}-. Од почетка је власништву породице Аскарага која је 1930. основала прву радио-станицу у Мексику.

Седиште Телевисе је на Авенији Куатепек у центру града Мексика у згради отвореној 10. фебруара 1952.

Продукција теленовела 
Телевиса је у свету најпознатија по производњи и дистрибуцији теленовела, које снима од 1958.

Кроз размену глумаца и сценарија сарађује са продукцијским кућама као што су Телемундо (САД).

Теленовеле приказује -{Las estrellas}- ().

Годишње произведе између 6 и 8 теленовела.

Теленовеле које се тренутно снимају и приказују у Мексику на -{Canal de las estrellas}- (пролеће 2018):

Телевисино присуство у Србији 
Телевисине теленовеле у Србији су присутне од 1995. и до данас је приказана 75.

Списак Телевисиних теленовела приказаних у Србији:

Види још 
 Телемундо
 Реде Глобо
 Теленовела
 Списак теленовела емитованих у Србији
 Premios TVyNovelas

Референце 

Теленовеле
Телевизијске мреже
Телевизија
Мексичка култура